Mehrere Kriegsschiffe der Royal Navy wurden zu Ehren von Horatio Nelson, 1. Viscount Nelson auf den Namen HMS Nelson oder HMS Lord Nelson getauft:

 HMS Lord Nelson (1800) 
 HMS Nelson (1814), ein Linienschiff erster Klasse
 HMS Nelson (1876), ein Panzerkreuzer
 HMS Lord Nelson (1906), ein Linienschiff der Lord-Nelson-Klasse
 HMS Nelson (28), ein Schlachtschiff, Typschiff der Nelson-Klasse

 ein Teil der Marinebasis HMNB Portsmouth wurde HMS Nelson genannt

Nelson
Horatio Nelson, 1. Viscount Nelson